Front national de la police peut faire référence à :
 Front national de la police, un mouvement de Résistance intérieure française, pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Front national de la police, un syndicat de la police nationale française.